Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrew Pattison e Butch Walts che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Peter Rennert 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco González /  Robert Lutz (semifinali)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (campioni)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)
 John Sadri /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1980